El Taladro puede referirse a:

 El Taladro, localidad de la Provincia de Buenos Aires;
 El taladro, apodo del Club Atlético Banfield, de Bánfield, Argentina;
 El taladro, nombre en español del episodio 13 de la serie animada Avatar: la leyenda de Aang.